Constance kan syfta på:

 Constance – franskt namn  på en stad i delstaten Baden-Württemberg, se Konstanz 
 Lac de Constance  – fransk namnet på en sjö i Schweiz, Tyskland och Österrike
 La Constance – en orden
 Constance (film, 1998) - dansk pornografisk film regisserad av Knud Vesterskov